Jim Pemberton ist der Name folgender Personen:
* Jim Pemberton (Fußballspieler, 1916) (James Henry Arthur Pemberton; 1916–1996), englischer Fußballspieler 
 Jim Pemberton (Fußballspieler, 1925) (James Thomas Pemberton; 1925–2010), englischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 James Pemberton